Altos ist der Name von:

 Altos (Piauí), Gemeinde in Brasilien
 Altos (Paraguay), Distrikt in Paraguay
 Altos Computer Systems, einem frühen Microcomputerhersteller
 Altos (Motoren), französischer Motorenhersteller

AltOS ist der frühere Name des Betriebssystems AtheOS

Siehe auch:
 Alto
 Los Altos
 Pinos Altos Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat New Mexico